

Мюнхвілен — округ в кантоні Тургау
 Мюнхвілен — громада в кантоні Тургау
 Мюнхвілен — громада в кантоні Ааргау